Litfass steht für:

 Litfass (Zeitschrift), Berliner Zeitschrift für Literatur, Berlin & München, 1976–1995
 Ernst Litfaß (1816–1874), deutscher Druckereibesitzer und Verleger, Erfinder der Litfaßsäule